

Niemcy 
 Iven – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald

Osoby

o imieniu Iven 
 Iven Austbø – norweski piłkarz

o nazwisku Iven 
 Adrienne Iven – kameruńska piłkarka
 Christiane Iven – niemiecka śpiewaczka operowa
 Hans Iven – niemiecki polityk
 Henning Iven – biskup kamieński
 Ottokar Iven – niemiecki polityk

Inne 
 Iven – imię męskie (pol. Jan)

Zobacz też 
 Ivens